Wiederholungszeichen ist
 ein Zeichen in der Notenschrift, siehe Wiederholungszeichen (Notenschrift)
 ein Zeichen in der japanischen Schrift, siehe Odoriji
 ein umgangssprachlicher Ausdruck für das Unterführungszeichen